A 2015-ös GP2 belga nagydíjat augusztus 22. és 23. között rendezték. A pole-pozícióból Stoffel Vandoorne indult. A főversenyt Stoffel Vandoorne, a sprintversenyt pedig Alexander Rossi nyerte.

Időmérő

Futamok

Főverseny

Sprintfutam

Jegyzetek

Források
 Honlap

Belga